Hagby församling kan syfta på:
Hagby församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift
Hagby församling, Växjö stift – en församling i Växjö stift

Se även 
Hagby